Quint Servili Prisc Estructe (mestre de la cavalleria), magister equitum el .
 Quint Servili Prisc Estructe (cònsol), cònsol el .
 Quint Servili Prisc Estructe Fidenes, dictador el  i el .